Пон-л’Эвек:
 Пон-л’Эвек — коммуна в департаменте Кальвадос Франции.
 Пон-л’Эвек — сыр, первоначально производившийся в Пон-л’Эвеке в Кальвадосе.
 Пон-л’Эвек — кантон в департаменте Кальвадос Франции.
 Пон-л’Эвек — коммуна в департаменте Уаза Франции.